Springville může být:

 Springville (Alabama) – město v Alabamě
 Springville (Iowa) – město v Iowě
 Springville (Kalifornie) – obec v Kalifornii
 Springville (New York) – vesnice v New Yorku
 Springville (Tennessee) – vesnice v Tennessee
 Springville (Utah) – město v Utahu
 Springville (Wisconsin) – město ve Wisconsinu